Dit is een lijst van planetoïden 114801-114900 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 114801 - || 2003 NG8 || 8 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114802 - || 2003 NN8 || 1 juli 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114803 - || 2003 NP8 || 10 juli 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114804 - || 2003 NS8 || 10 juli 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114805 - || 2003 NR10 || 3 juli 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 114806 - || 2003 OR || 20 juli 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 114807 - || 2003 OK1 || 20 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114808 - || 2003 OP3 || 22 juli 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114809 - || 2003 OA5 || 22 juli 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114810 - || 2003 OQ5 || 24 juli 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 114811 - || 2003 OR5 || 24 juli 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 114812 - || 2003 OU5 || 24 juli 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 114813 - || 2003 OB7 || 24 juli 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114814 - || 2003 OG9 || 23 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114815 - || 2003 OO9 || 24 juli 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114816 - || 2003 OT9 || 25 juli 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114817 - || 2003 OK10 || 26 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114818 - || 2003 OR10 || 27 juli 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 114819 - || 2003 OU11 || 20 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114820 - || 2003 OS12 || 28 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114821 - || 2003 OC14 || 28 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114822 - || 2003 ON15 || 23 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114823 - || 2003 OB16 || 23 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114824 - || 2003 OB17 || 29 juli 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114825 - || 2003 OD17 || 29 juli 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114826 - || 2003 OX17 || 29 juli 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 114827 - || 2003 OY18 || 30 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (114828) Ricoromita || 2003 OL20 || 30 juli 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (114829) Chierchia || 2003 OC21 || 23 juli 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114830 - || 2003 OX21 || 29 juli 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114831 - || 2003 OG22 || 29 juli 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114832 - || 2003 OT22 || 30 juli 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114833 - || 2003 OZ22 || 30 juli 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114834 - || 2003 OB23 || 30 juli 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114835 - || 2003 ON26 || 24 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114836 - || 2003 OZ26 || 24 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114837 - || 2003 OB28 || 24 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114838 - || 2003 OD29 || 24 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114839 - || 2003 OL29 || 24 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114840 - || 2003 OK31 || 30 juli 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114841 - || 2003 PF || 1 augustus 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 114842 - || 2003 PF1 || 1 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114843 - || 2003 PW1 || 1 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114844 - || 2003 PZ1 || 1 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114845 - || 2003 PN2 || 2 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114846 - || 2003 PP3 || 2 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114847 - || 2003 PS3 || 2 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114848 - || 2003 PE4 || 2 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114849 - || 2003 PY4 || 3 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114850 - || 2003 PC5 || 4 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114851 - || 2003 PZ5 || 1 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114852 - || 2003 PL6 || 1 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114853 - || 2003 PM6 || 1 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114854 - || 2003 PY7 || 2 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114855 - || 2003 PH8 || 2 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114856 - || 2003 PP8 || 4 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114857 - || 2003 PE9 || 4 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114858 - || 2003 PO9 || 4 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114859 - || 2003 PK12 || 7 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114860 - || 2003 QB || 24 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114861 - || 2003 QD || 17 augustus 2003 || Needville || Needville
|-
| 114862 - || 2003 QF1 || 19 augustus 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114863 - || 2003 QH1 || 19 augustus 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114864 - || 2003 QM1 || 19 augustus 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114865 - || 2003 QP2 || 19 augustus 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114866 - || 2003 QU2 || 19 augustus 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114867 - || 2003 QP3 || 17 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114868 - || 2003 QW5 || 21 augustus 2003 || Modra || Š. Gajdoš, J. Világi
|-
| 114869 - || 2003 QX5 || 18 augustus 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114870 - || 2003 QF7 || 20 augustus 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114871 - || 2003 QH7 || 21 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114872 - || 2003 QE8 || 20 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114873 - || 2003 QZ9 || 20 augustus 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 114874 - || 2003 QY10 || 20 augustus 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114875 - || 2003 QG11 || 21 augustus 2003 || Needville || Needville
|-
| 114876 - || 2003 QP11 || 21 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114877 - || 2003 QN12 || 22 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114878 - || 2003 QS12 || 22 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114879 - || 2003 QW12 || 22 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114880 - || 2003 QE13 || 22 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114881 - || 2003 QJ14 || 20 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114882 - || 2003 QU14 || 20 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114883 - || 2003 QV14 || 20 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114884 - || 2003 QD15 || 20 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114885 - || 2003 QG16 || 20 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114886 - || 2003 QN16 || 20 augustus 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114887 - || 2003 QS16 || 21 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114888 - || 2003 QT16 || 21 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114889 - || 2003 QJ18 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114890 - || 2003 QP19 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114891 - || 2003 QD20 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114892 - || 2003 QN20 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114893 - || 2003 QR20 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114894 - || 2003 QS20 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114895 - || 2003 QG21 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114896 - || 2003 QV21 || 22 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114897 - || 2003 QX21 || 20 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114898 - || 2003 QQ22 || 20 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114899 - || 2003 QT23 || 21 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114900 - || 2003 QU24 || 22 augustus 2003 || Campo Imperatore || CINEOS|}

Planetoïdenlijsten